Переложение может означать:
 Пересказ, изложение прочитанного;
 Изложенное в другой форме литературное произведение;
 Переложение в музыке — то же, что аранжировка.